Prescot bezeichnet:
 Prescot (Merseyside), ein Ort in England

Prescot ist der Familienname von:
 Dray Prescot (1921–2005), Pseudonym des britischen Science-Fiction-Schriftstellers Kenneth Bulmer

Siehe auch:
 Prescott